«ПКК Миландр» — российская компания (АО), разработчик и производитель интегральных микросхем.
Расположена в городе Зеленограде. Компания создана в декабре 1993 года. Основная специализация — реализация проектов в области разработки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеры, микропроцессоры, микросхемы памяти, интерфейсные микросхемы, микросхемы преобразователей напряжения, радиочастотные микросхемы), электронных модулей и приборов промышленного и коммерческого назначения.

Основные виды деятельности компании 
 разработка и производство интегральных микросхем с проектными нормами до 40 нм;
 тестирование, измерение параметров и испытание микросхем, в том числе импортных;
 разработка и производство заказных многокристальных микросборок;
 разработка и производство электронной аппаратуры различного уровня сложности по требованиям заказчика;
 дистрибуция отечественных и импортных электронных компонентов гражданского и промышленного назначения.

Инфраструктура компании 
В организации работает около 500 сотрудников (данные на конец 2022 года), большинство — специалисты в области разработки и производства микросхем и радиоэлектронной аппаратуры.

В собственности компании находится свыше 8000 м² офисных и производственных площадей и современное оборудование проектирования интегральных микросхем и их производства и тестирования.
Производственные мощности компании составляют 500 тыс. микросхем в год.

Подразделения предприятия обеспечивают полный цикл производства микросхем и аппаратуры (за исключением изготовления собственно кремниевого кристалла, которое заказывается на стороне), включающий в себя проведение измерений, испытаний и контроль качества на всех стадиях производства продукции.

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Деятельность 
В 2003 году на базе «ПКК Миландр» создан центр проектирования для контрактной разработки микросхем различного назначения.

В 2004 году создан Испытательный технический центр микроприборов (ООО «ИТЦ МП») для выполнения в интересах Центра проектирования необходимых измерений и испытаний ИМС.

В 2005 году создано собственное сборочно-измерительное производство, линия которого укомплектована современным оборудованием для производства микросхем на основе полупроводниковых пластин диаметром до 200 мм.

В 2008 году компания «Миландр» приобрела лицензию на процессорное ядро ARM Cortex-M3, на базе которого налажен выпуск микроконтроллера К1986ВЕ92QI, ориентированного на применение в специальной технике и системах с повышенной надёжностью.

В сентябре 2010 года дизайн-центр АО «ПКК Миландр» заключил лицензионное соглашение с компанией ARM о приобретении исходного кода на языке Verilog для микропроцессорного ядра ARM Cortex-M0, имеющего энергопотребление 85 мкВт/МГц. На базе этого ядра компанией разработан российский микроконтроллер, предназначенный для систем учёта электроэнергии и систем с автономным электропитанием.

В 2011 году в Воронеже открыт филиал, специализирующийся на разработке аналоговых блоков интегральных микросхем.

В 2012 году компанией была приобретена лицензия на микропроцессорное ядро ARM Cortex-M4F, для создания высокопроизводительных микроконтроллеров.

В 2013 году создан Центр проектирования радиоэлектронной аппаратуры (ЦП РЭА).

В 2014 году изготовлены первые образцы высокопроизводительного сигнального процессора, монтируемого по технологии «Флип-Чип» и четырёхпроцессорной микросборки на его основе.

В 2015 году выпущена и поставлена на отечественный рынок приборостроения миллионная микросхема производства компании «Миландр».

В 2016 году состоялось открытие базовой кафедры «Микропроцессорные технологии в интеллектуальных системах управления» компании «Миландр» совместно с компанией «Intel» в Московском физико-техническом институте.

В 2017 году компания «Миландр» вошла в перечень компаний «Национальных чемпионов», утвержденных Минэкономразвития России.

В 2018 году компании «Миландр» исполнилось 25 лет. «В течение последних десяти лет (2010—2020) „Миландром“ выполнено более 230 опытно-конструкторских работ в интересах аппаратурных промышленных предприятий. Разработано и доведено до серийного выпуска 210 типономиналов интегральных микросхем».

В 2019 году «Миландр» вновь стал участником авторитетного рейтинга российских быстрорастущих инновационных технологических компаний в России «ТехУспех».

В 2020 году разработан 32-разрядный микроконтроллер на базе процессорного RISC-V ядра BM-310S для приборов учёта электроэнергии.

В 2021 году осуществлена разработка ПЗУ с электрическим перепрограммированием Flash-типа 64М.

Санкции 
15 ноября 2022 года, из-за вторжения России на Украину, «Миландр» внесён в санкционный список США. Также под санкции попали Milur Electronics, филиала в Армении (как подставная компания для размещения заказов на зарубежных заводах), компании Milur SA в Швейцарии (созданная для координации финансовых переводов) и Sharp Edge Engineering Inc. (подставная компания для покупки компонентов у азиатских компаний). Кроме того, в санкционном списке генеральный директор "ПКК Миландр" и Milur Electronics Михаил Павлюк вместе с двумя сотрудниками Milur SA. По данным Минфина США, «ПКК Миландр» и ее филиалы, а также дочерние компании занимались поставкой в Россию электронных компонентов в обход ранее введённых санкций, так как сотрудники «ПКК Миландр» использовали учетные записи своих подставных компания для закупки микроэлектронных компонентов.

Продукция 

Номенклатурная линейка компании Миландр составляет более 210 типономиналов изделий:
 Микроконтроллеры и микропроцессоры (8-, 16- и 32-разрядные)
 Микросхемы памяти (ОЗУ и ПЗУ)
 Интерфейсные микросхемы
 Радиочастотные микросхемы
 Микросхемы управления питанием
 Модули DC-DC преобразователей
 Радиоэлектронная аппаратура различного назначения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статья на Хабр «Обзор отечественных микросхем, соответствующих 719 постановлению»
 Статья на сайте Russianelectronics.ru
 Статья на сайте Design & Reuse
 Статья в журнале «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес» «Реализация многозадачных приложений на МК серии 1886»
 «Найти изюминку» — интервью для журнала «Мир Электроники»
 Отечественные USB микроконтроллеры фирмы ЗАО «ПКК Миландр» // журнал «Компоненты и технологии»
 Интервью генерального директора Михаила Павлюка газете «Зеленоград сегодня», 12.08.2015

Компании Зеленограда
Производители электроники России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину